Бахтинка — название населённых пунктов.

Россия 
 Бахтинка — деревня в Суджанском районе Курской области.
 Бахтинка — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.
 Бахтинка — деревня в Каменском районе Тульской области.